

Cinema 
Il sogno di Robin (Flying) – film del 1986 diretto da Paul Lynch

Letteratura 
In volo. Amori e lotte: un'autobiografia (Flying) – opera di Kate Millett del 1974

Musica 
Flying – traccia dell'album Magical Mystery Tour dei The Beatles del 1967
Flying – album degli UFO del 1972
Flying – album della cantante jazz Carla Marcotulli del 1986
 Flying High – album di Mixmaster Morris del 1992
 Flying – traccia dell'album A Natural Disaster degli Anathema del 2003
 Flying – singolo di Bryan Adams del 2004, dall'album Room Service
Flying records – è stata un'etichetta discografica indipendente italiana.

Altro 
Flying – numero di illusionismo di David Copperfield
 Flying – rivista aeronautica